

Carriera

Club 
Gioca dal 2004 al 2006 al Drukpol. Nel 2007 passa al Druk Star.

Nazionale 
Ha debuttato in nazionale nel 2005. Vi ha giocato fino al 2009.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Druk Star: 2009

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale bhutanese